Felix Fernandez può riferirsi a:

Félix Fernández (1897-1966), attore e doppiatore spagnolo;
Félix Fernández (1967), ex calciatore messicano.